O nome Marco foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no oceano Atlântico:

 Tempestade tropical Marco (1990) - tempestade tropical que afetou Cuba e o sudeste dos Estados Unidos, causando 12 fatalidades e 57 milhões de dólares em prejuízos.
 Furacão Marco (1996) - furacão de categoria 1 que afetou a América Central e o Caribe, causando pelo menos 14 fatalidades.
 Tempestade tropical Marco (2008) - tempestade tropical extremamente pequeno que ficou ativo no sul da baía de Campeche. Causou apenas danos mínimos.

Desambiguação